Тайо:
 Тайо — креольский язык на французской основе на острове Новая Каледония

Топонимы 
 Тайо (Taió) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина
 Тайо (Taio) — итальянская коммуна в провинции Тренто итальянской области Трентино-Альто-Адидже

Фамилия 
 Тайо, Лайл (:en:Lyle Tayo) (1889—1971) — американская киноактриса.
 Тайо, Паскаль (1965) — французский дзюдоист.

Личное имя 
 Тайо — епископ Сарагосы, церковный писатель VII века.
 Аденаике, Тайо (:en:Tayo Adenaike) — нигерийский художник.
 Круз, Тайо (род. 1985) — английский певец нигерийско-бразильского происхождения.
 Рид, Тайо (:en:Tayo Reed) — американский певец музыки в стиле кантри.
 Тайо — герой мультсериала «Приключения Тайо».

Другое 

 Тайо — политическая партия в Сомали.